Алькино — название населённых пунктов в России:

 Алькино — село в Салаватском районе Башкортостана.
 Алькино — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Алькино — село в Похвистневском районе Самарской области.

См. также 
 Сельское поселение Алькино